

Transport en commun 
Dans le domaine des transports en commun, cela peut faire référence à :
 Ligne rouge du métro de Boston ;
 Ligne rouge du métro de Delhi ;
 Ligne rouge du métro de Doha ;
 Ligne rouge du métro de Dubaï
 Ligne rouge du tramway de Dublin ;
 Ligne rouge du métro de Kaohsiung ;
 Ligne rouge du métro de Lisbonne ;
 Ligne rouge du métro de Los Angeles ;
 Ligne rouge du métro de Philadelphie ;
 Ligne rouge du métro de Washington ;
 Ligne rouge du Grand Paris Express (en construction).

Autres 
 Ligne rouge, un groupe maoïste français créé en 1969 et disparu en 1972 au sein de Prolétaire ligne rouge ;
 Ligne rouge, une collection de l'éditeur Casterman, orientée vers des histoires policières et des thrillers ;
 Ligne Rouge (1982-2009), un street-artiste français ;
 Ligne rouge 7000, un film américain de Howard Hawks sorti en 1965.

Voir aussi